Ву́лиця Дру́жби — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Дружби — вулиця в місті Біла Церква Київської області.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Дружби — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Вулиця Дружби — колишня назва вулиці Миколи Зерова у місті Суми.

Вулиці